BYN est un code qui peut correspondre à :
 rouble, la monnaie de la Biélorussie depuis 2016, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; avant 2016, le code était .
 .

Code
Code IATA des aéroports